Dawungan (Jatiroto)
 Dawungan (Masaran)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing